Taula puede referirse a:

 Taula, monumento típico de Menorca.
 Taula de canvi, institución financiera de la Corona de Aragón.
 Taula, puesto aduanero del Reino de Aragón.
 Taulas, en la mitología griega, uno de los hijos de Ilirio, antepasado de los taulantios de Iliria.